Sauerhof  steht für:

 Sauerhof, ehemaliger Residenzsitz in Baden bei Wien
 Sauerhof (Waischenfeld), Gemeindeteil der Stadt Waischenfeld im Landkreis Bayreuth, Oberfranken
 Sauerhof (Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:

 Sauerhof-Kuppel